Neliba ist der Familienname folgender Personen:
 Günter Neliba (1925–2012), deutscher Pädagoge, Historiker und Autor
 Jan Neliba (* 1953), tschechoslowakischer Eishockeyspieler und -trainer